На Евровидении 1988 Ирландию представила группа Jump the Gun с песней . Ирландия заняла 8 место с 79 баллами; само мероприятие проходило в столице Ирландии, Дублине. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии выставила Испания; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Люксембургу.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1988»